Andreas Schillack ist der Name folgender Personen:

* Andreas Schillack (Widerstandskämpfer, 1898) (1898–1944), deutscher Bergmann und Widerstandskämpfer
 Andreas Schillack (Widerstandskämpfer, 1907) (1907–1944), deutscher Bergmann und Widerstandskämpfer